Bonares kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bonares (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Bonares (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar